Sabo:
 Râul Sabo, un curs de apă
 Nume de familie
 Radu Sabo (* 1971, Cluj-Napoca), un jucător de fotbal român

Vezi și 
 Sabău
 Szabó
 Schneider
 Schröder, Schroeder

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară